Ндебеле:

Ндебеле — народність групи нгуні в Південній Африці, а також їх мова. Народність ндебеле розділена на дві великі групи — південні ндебеле в ПАР і північні ндебеле в Зімбабве.
 Ндебеле — народ, що проживає в колишній провінції ПАР Трансвааль.
 Південна ндебеле — мова цього народу, одна з офіційних мов ПАР.
 Квандебеле — бантустан, створений в епоху апартеїду для ндебеле.
 Ндебеле — народ, що проживає на південному заході Зімбабве (Матабелеленд).
 Північна ндебеле — мова ндебеле Зімбабве.